CCM est un sigle qui peut désigner :

Anglais 
 CCM (Canada Cycle & Motor Co. Ltd.), un équipementier spécialisé dans le hockey sur glace ;
 Cerberus Capital Management, une société financière américaine ;
 Cisco Unified Communications Manager, initialement Cisco CallManager, un logiciel professionnel de la gestion des communications en entreprise ;
 Contemporary Christian music (en français, musique chrétienne contemporaine), un genre musical qui s'appuie sur la foi chrétienne ;
 Country Coordinating Mechanism, un organe du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Customer Communication Management, un système informatique pour gérer les échanges d'une entreprise avec ses clients sur différents canaux (papier, mail, sms, etc...)

Français 
 Caisse de crédit mutuel, une banque mutualiste française ;
 Centre cinématographique marocain, un établissement public à caractère administratif marocain ;
 chromatographie sur couche mince, une technique de chimie ;
 Comité consultatif médical, un organisme français ;
 Commentcamarche.net, un site web de communauté informatique ;
 complexe convectif de méso-échelle, un type d'orages organisées ;
 CCM, une implémentation d'un algorithme de compression de données par pondération de contextes ;
 contribution aux charges du mariage, en droit français, une expression non officielle utilisée par les praticiens ;
 Centre culturel municipal.

Autre 
 Chama cha Mapinduzi (Parti de la révolution, en swahili), un parti politique tanzanien ;

Code 
CCM est un code qui peut désigner :
 Air Corsica, une compagnie aérienne française ;
 aéroport Diomício Freitas, à Forquilhinha, au Brésil, selon le code IATA des aéroports.